Crisis puntual es la coyuntura histórica de cambios que surgen en un entorno espacial y temporal concreto, que aunque se generalice no se convierte en una crisis secular o general, aunque puede formar parte de ella.

Pueden ser tanto crisis económicas como crisis políticas, o tener componentes de ambas.

Existe la tendencia a nombrarlas con el año en que surgen, por ejemplo:
crisis de 1640, que afectó a España particularmente (sublevación de Cataluña, Portugal, Nápoles...) dentro de la crisis del  general de toda Europa.
crisis de 1973, crisis energética o primera crisis del petróleo que surgió como consecuencia de  la guerra de los Seis Días, la guerra de Yom Kipur y la decisión de los países árabes de la OPEP de no exportar petróleo a los países industrializados aliados de Israel. Su generalización no significó la crisis final del capitalismo, como tampoco lo había hecho la crisis de 1929.

Ver un listado no exhaustivo en crisis (desambiguación).

Crisis